Сельское поселение Центральное — упразднённое сельское поселение в составе Бабаевского района Вологодской области.
Центр — деревня Киино.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3633-ОЗ, сельские поселения Борисовское, Пожарское и Центральное преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Борисовское с административным центром в селе Борисово-Судское.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на юге и востоке с Борисовским сельским поселением,
 на севере с Пяжозерским сельским поселением,
 на западе с Ленинградской областью.

По территории муниципального образования протекают реки Колошма, Курба, Сосновый ручей, Великанский ручей, Попов ручей, Вешкинский ручей, Пяжелка; в деревне Морозово Колошма и Пяжелка, сливаясь, образуют Суду.

История 
1 января 2006 года в составе Бабаевского района были образованы
 Центральное сельское поселение с центром Киино, в которое вошёл Центральный сельсовет (ОКАТО 19 205 872),
 Верхнее сельское поселение с центром Аксентьевская, в которое вошёл Верхний сельсовет (ОКАТО 19 205 812).
13 апреля 2009 года сельские поселения Центральное и Верхнее были объединены в Центральное с центром в деревне Киино.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входило 34 населённых пункта, в том числе
33 деревни,
1 хутор.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Бабаевского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году